Голо́вкин — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Головкин, Алексей Иванович (1919—1983) — Герой Советского Союза.
 Головкин, Анатолий Григорьевич (1926—2001) — советский инженер и учёный.

Б 
 Головкин, Борис Николаевич (1934—2011) — советский и российский ботаник, популяризатор науки, доктор биологических наук.

В 
 
 Головкин, Владимир Константинович (1881—1937 или ок. 1939) — русский советский военный деятель, преподаватель, филателист-исследователь.

Г 
 Головкин, Гавриил Иванович (1660—1734) — государственный канцлер России.
 Головкин, Геннадий Геннадьевич (род. 1982) — казахстанский боксёр.

Е, И, К, М 
  (род. 1983) — российский фигурист, выступал в парном катании.
 Головкин, Иван Гаврилович (1687—1734) — русский государственный деятель, сенатор.
 Головкин, Константин Павлович (1871—1925) — самарский купец, меценат и художник.
 Головкин, Михаил Гаврилович (1699—1754) — русский дипломат.

Н 
 Головкин, Николай Владимирович (род. 1953) — начальник Главного управления МВД РФ по Московской области (2011—2014), генерал-полковник полиции.

П 
 Головкин, Павел Иванович (1920—1999) — Герой Советского Союза.

С

Ф, Ю 
 Головкин, Фёдор Гаврилович (1766—1823) — литератор и мемуарист; внук А. Г. Головкина.
 Головкин, Юрий Александрович (1762—1846) — действительный тайный советник, сенатор, обер-камергер, член Государственного совета, посол в Китае и Австрии.



См. также 
 
 Головкино
 Головкинский